László Babály ist der Name folgender Personen:

 László Babály senior (* 1957), ungarischer Sprinter 
 László Babály junior (* 1977), ungarischer Sprinter